Oratorio di Sant'Antonio di Padova – Arquà Polesine, provincia di Rovigo, Italia
 Oratorio di Sant'Antonio di Padova – Acquarossa, Cantone Ticino, Svizzera
 Oratorio di Sant'Antonio di Padova – Caldana, provincia di Grosseto, Italia
 Oratorio di Sant'Antonio di Padova – Morcote, Cantone Ticino, Svizzera
 Oratorio di Sant'Antonio di Padova – Siena, Italia
 Oratorio di Sant'Antonio di Padova – Soragna, provincia di Parma, Italia
 Oratorio di Sant'Antonio da Padova – oratorio della Colombina di Bertonico